Лівіо Берруті (,  ) — італійський легкоатлет, який спеціалізувався в бігу на короткі дистанції.

Досягнення 

Олімпійський чемпіон-1960 з бігу на 200 метрів.

Чотириразовий чемпіон літніх Універсіад (1959, 1967).

Екс-рекордсмен світу з бігу на 200 метрів.

Основні міжнародні виступи

Бібліографія

Джерела 

 
 
  
 Довідник з хронології світових рекордів  на сайті Світової легкої атлетики 
 Хронологія рекордів Європи з бігу на 100 метрів  на сайті trackfield.brinkster.net 
 Хронологія рекордів Європи з бігу на 200 метрів  на сайті trackfield.brinkster.net 

Італійські бігуни на короткі дистанції
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 1960
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1960
Італійські олімпійські чемпіони
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 1964
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 1968
Чемпіони Універсіад з легкої атлетики
Рекордсмени світу з легкої атлетики
Рекордсмени Європи з легкої атлетики
Чемпіони Італії з легкої атлетики